Spojení písmen P a K může mít různé významy:

PK 
 SPZ okresu Pezinok
 PK – kód ISO 3166-2 pro Pákistán
 pozemní komunikace
 primární klíč – odborný pojem z oblasti databází
 Public Key – veřejný klíč – pojem z kryptografie
 Player killer – pojem z počítačových her
 Kulomet PK
 pozemkový katastr

.pk 
 .pk – internetová doména nejvyššího řádu pro Pákistán

Externí odkazy 
 

Značky